F.C. Dondersstraat (Utrecht), een straat in Utrecht
F.C. Dondersstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam